Ларру́сс () может означать:

 Ларрусс, Жерар (род. 1940) — французский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Ларрусс — французская автогоночная команда, основанная Жераром Ларруссом.